Альзон () — река во Франции, протекающая в департаменте Гар. Река является левым притоком реки Гардон, которая, в свою очередь, впадает в Рону. Длина реки — 23,7 км.

Название реки происходит от докельтского *alz- «ольха, болото», см. баскское Altz — «ольха».

Высота истока — около 200 м над уровнем моря. Высота устья — 24 м над уровнем моря.

Города вдоль течения реки 
Альзон, беря начало к северо-западу от , далее течёт через , , , Юзес, , и впадает в Гарону в .

В этих 7 коммунах проживает 14 729 жителей на площади 123 км², с плотностью 119,3 чел/км², при этом средняя высота реки — 131 м над уровнем моря.

Что касается кантонов, то река, беря начало в , перетекает в , где и заканчивается.

Примечания 

Бассейн Роны
Реки Окситании